Isn't It Romantic? (lied), een lied van Richard Rodgers
Isn't It Romantic? (film) , een film uit 1948
Isn't It Romantic? (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210